Имперското министерство на финансите (, RFM) е правителствен орган на Ваймарската република и Нацистка Германия. Съществува от 1919 до 1945 г.

До 1919 г. райхсминистърът на финансите е ръководен от генералния секретар.

Райхсминистри

Структура 
 Държавен секретариат
 Отдел I: имперски бюджет, държавни и местни финанси, финансова компенсация
 Отдел II: управление на митници и акцизи
 Отдел III: управление на имоти и трансферни плащания
 Отдел IV: работници/служители и трудово-правни въпроси
 Отдел V: общи финансови и икономически въпроси
 Отдел VI: персонални и административни въпроси

Държавни секретари

Вижте също 
 Кабинет на Адолф Хитлер

Използвана литература 
  Martin Friedenberger: Die Reichsfinanzverwaltung im Nationalsozialismus, 2002, ISBN 3-86108-377-9
  Horst Bathe: Die Mittelbehörden der Reichsfinanzverwaltung und ihre Präsidenten 1919 – 1945, Brühl 2001
  Bundesministerium der Finanzen: Von der Reichsschatzkammer zum Bundesfinanzministerium, 1969
  Herbert Leidel: Die Begründung der Reichsfinanzverwaltung, 1964

Външни препратки 
  Вит, Петер-Христиан: „Министърът на финансите и имперското данъчно управление (1918 – 1924)“, в: тримесечен вестник на съвременната история – бюлетини от декември 1975 г.
  Седалище на имперското министерство на финансите.
  Данъчно облагане и данъчни анкети (1939 – 1944)

Финанси
Стопанска история на Германия